Красноарме́йское шоссе́ — дорога к северо-востоку от Москвы в Пушкинском районе Московской области. Начинается с ответвления от , пересекает  Московское малое кольцо и оканчивается в городе Красноармейске. Протяжённость трассы составляет примерно 16 км.

Маршрут 
 г. Пушкино
 санаторий «Пушкино»
  хутор Паршино
  мост через р. Скалбу (≈35 м)
  с. Левково, с. Комягино, г. Ивантеевка
 санаторий «Космодром»
 пос. Зверосовхоза
 дер. Жуковка
 пос. Нагорное
 дер. Введенское
   (Московское малое кольцо) на ЗАПАД: Софрино; на ВОСТОК: Ногинск, Электросталь
 дер. Останкино
  дер. Шаблыкино
 с. Царёво
  церковь Николая Чудотворца в Царёве
  мост через р. Талицу (≈50 м)
 дер. Лепёшки
 г. Красноармейск
 Конец маршрута

Автодороги по алфавиту
Автомобильные дороги Московской области